Gutenberg je lahko:

 Beno Gutenberg - nemški fizik in seizmolog.
 Johannes Gutenberg - nemški zlatar in izumitelj.
 Projekt Gutenberg - digitalna knjižnica prosto dostopnih besedil fizično obstoječih knjig v elektronski obliki.